Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року, але цього разу його у фіналі здолав Хуан Мартін дель Потро з рахунком 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2. Це був перший основний титул для дель Потро.

Федерер намагався виграти свій шостий підряд титул чемпіона США, таким чином повторивши досягнення Білл Тілдена, яке той встановив 1925 року в до-відкриту еру. Також він прагнув стати першим серед чоловіків, хто впродовж одного календарного року виграв основні турніри на ґрунті, харді та траві, після перемог на Відкритому чемпіонаті Франції 2009 та Вімблдонському турнірі 2009, а також стати першим після Рода Лейвера в 1969 році, хто впродовж одного календарного року виграв Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський турнір і Відкритий чемпіонат США. Дель Потро перервав виграшну серію Федерера на Флашінг Мідоуз, яка складалася з 41 матчу. Також турнір став єдиним між Відкритим чемпіонатом Австралії 2005 і Відкритим чемпіонатом Австралії 2014, який не виграв жоден з представників Великої четвірки, проміжок містив 35 турнірів. На ньому востаннє на турнірах Великого шолома з'вився колишній чемпіон Сафін Марат Михайлович.

На додаток, уперше в історії Відкритого чемпіонату США жоден з американських спортсменів не досягнув чвертьфіналу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Д Янг
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= Т Робредо
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= З Гройль
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= ХІ Чела
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= Л Г'юїтт
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=21
| RD2-team05= Дж Блейк
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=78
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= О Рохус
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=66
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= Т Робредо
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р Федерер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= Л Г'юїтт
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=4
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=21
| RD3-team03= Дж Блейк
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= Т Робредо
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р Федерер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=14
| RD4-team02= Т Робредо
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=2
| RD4-score02-4= 
| RD4-score02-5= 
}}

Секція 2 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Сеппі
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С Девварман
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ф Жіль
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Голубєв
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Маєр
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Болеллі
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Р Штепанек
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Н Джокович  
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К Болл
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Гонсалес
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Дж Віттен
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05=

 Нижня половина 

 Секція 5 

 Секція 7 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Д Коллерер
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=24
| RD3-team03= ХК Ферреро
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=77
| RD3-score03-4=1
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= Ж Сімон
| RD3-score04-1='''6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=65
| RD3-score04-4=0
| RD3-score04-5=r
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2009 US Open Men's Singles draw 
Qualifying Draw

2009 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу